Закрючье — название населённых пунктов в России.

Псковская область 
 Закрючье — деревня в Пожеревицкой волости Дедовичского района (см.) у д. Горушка (в части бывшей Горушкинской волости).
 Закрючье — деревня в Пожеревицкой волости Дедовичского района (см.) у д. Дубровка (в части бывшей  Дубровской волости); иногда ошибочно Заключье (см.).

Тверская область 
 Закрючье — деревня в Торопецком районе Тверской области.